Bernard Brochand, homme politique français.
 Pierre Brochand, haut fonctionnaire français.

Homonymie
Homonymie de patronyme